Nowowassyliwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nowowassyliwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saporischschja, Rajon Pryasowske

 Nowowassyliwka (Bachtschyssaraj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj

 Nowowassyliwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk

 Nowowassyliwka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Nowowassyliwka (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk

 Nowowassyliwka (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Nowowassyliwka (Mahdalyniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Nowowassyliwka (Pjatychatky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky

 Nowowassyliwka (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk

 Nowowassyliwka (Wradijiwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka
 Nowowassyliwka (Jelanez), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez
 Nowowassyliwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka
 Nowowassyliwka (Baschtanka, Wilne Saporischschja), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Landgemeinde Wilne Saporischschja
 Nowowassyliwka (Baschtanka, Snihuriwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Stadtgemeinde Snihuriwka

 Nowowassyliwka (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Stadtkreis Berdjansk
 Nowowassyliwka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja

 Nowowassyliwka (Seredyna-Buda), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda